MacKenzie Entwistle (né le  à Georgetown, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue à la position d'ailier droit.

Carrière

Carrière junior 
Il joue son hockey junior dans la LHO avec les Bulldogs de Hamilton et le Storm de Guelph de 2015 à 2019.

Carrière en club 
Il est repêché en 3e ronde, 69e au total, par les Coyotes de l'Arizona au repêchage d'entrée dans la LNH 2017. Un an plus tard, le 12 juillet 2018, il est échangé aux Blackhawks de Chicago avec Marcus Kruger, Jordan Maletta, Andrew Campbell et un choix de 5e ronde en 2019 en retour de Marian Hossa, Vinnie Hinostroza, Jordan Oesterle et un choix de 3e tour. Quelques mois plus tard, le 17 octobre 2018, il signe un contrat d'entrée de 3 ans avec les Blackhawks.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2015-2016 || Bulldogs de Hamilton || LHO ||60 ||6 ||8 ||14 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Bulldogs de Hamilton || LHO ||54 ||12 ||13 ||25 ||25 ||7 ||1 ||1 ||2 ||0   
|-
| 2017-2018 || Bulldogs de Hamilton || LHO ||49 ||13 ||25 ||38 ||35 ||21 ||10 ||7 ||17 ||14
|-
| 2018-2019 || Bulldogs de Hamilton || LHO ||29 ||15 ||12 ||27 ||25||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Storm de Guelph || LHO ||28 ||15 ||15 ||30 ||23 ||24 ||7 ||14 ||21 ||14
|-
| 2019-2020 || IceHogs de Rockford || LAH ||56 ||11 ||15 ||26 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || IceHogs de Rockford || LAH ||22 ||4 ||8 ||12 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022 || Blackhawks de Chicago || LNH ||55 ||5 ||7 ||12 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || IceHogs de Rockford || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

| 60 || 6 || 8 || 14 || 25 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2015 || align="left"| Défi mondial -17 ans || 6 || 1 || 0 || 1 || 6 || align="left"| 
|-
| 2016 || align="left"| Ivan Hlinka -18 ans || 4 || 0 || 1 || 1 || 4 || align="left"| 
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 5 || 4 || 3 || 7 || 6 || align="left"| 
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 3 || 0 || 3 || 0 || align="left"|

Notes et références 

Naissance en juillet 1999
Naissance en Ontario
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Bulldogs de Hamilton (LHO)
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Blackhawks de Chicago